Laniwzi (; , deutsch Lanowitz) ist eine Kleinstadt in der westlichen Ukraine. Sie war bis Juli 2020 das Zentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Ternopil und wird vom Fluss Schyrak () durchflossen. Die Einwohnerzahl beträgt ca. 8300 (2006).

Geschichte 
Erstmals schriftlich erwähnt wurde Laniwzi 1444 und lag zunächst als Teil der Adelsrepublik Polen-Litauen in der Woiwodschaft Wolhynien. Nach der dritten polnischen Teilung fiel es 1795 an Russland, 1919 bis 1939 gehörte es zu Polen und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Ukrainischen Sowjetrepublik; 1956 erhielt es den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Seit dem Zerfall der Sowjetunion gehört Laniwzi als Siedlung städtischen Typs zur unabhängigen Ukraine und wurde von der Werchowna Rada 2001 zu einer Stadt mit dem Rang eines Rajonzentrums erhoben.

Verwaltungsgliederung 
Am 9. Juni 2017 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Laniwzi (), zu dieser zählen auch noch die 9 Dörfer Jakymiwzi, Juskiwzi, Krasnoluka, Mali Kuskiwzi, Mychajliwka, Oryschkiwzi, Sahirzi, Tatarynzi und Wolyzja, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Mali Kuskiwzi, Oryschkiwzi und Wolyzja die gleichnamige Stadtratsgemeinde Laniwzi (Лановецька міська рада/Lanowezka miska rada) im Osten des Rajons Laniwzi.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 31 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Kremenez.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Laniwzi Teil der Gemeinde:

Partnerstädte 
Partnerstadt von Laniwzi ist seit dem 6. Juni 2022 die deutschen Stadt Lingen (Ems). Die Partnerschaft folgte auf eine bestehende Zusammenarbeit des „Freundeskreises der Ukrainefahrer Lingen“, die seit 1991 Hilfsprojekte mit Laniwzi durchführen.

Weblinks 

 
 Russische Karte der Stadt und der Umgebung

Einzelnachweise 
 

Ort in der Oblast Ternopil
Ersterwähnung 1444
Rajon Kremenez